Мяо (мео), или хмонги (; ; тайск.: แม้ว (Maew), или ม้ง (Mong)) — группа народов в южном Китае, северном Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме общей численностью около 11 млн чел. Говорят на языках мяо семьи мяо-яо, по религиозным воззрениям — анимисты.

Около 200 тысяч мяо из Лаоса (хмонги) эмигрировали в США.

Большинство мяо проживают в Китае (7,65 млн чел.), во Вьетнаме проживает 550 тыс., в Лаосе — 200 тыс., в Таиланде — 120 тыс. чел. Мяо — пятая по численности среди 56 этнических групп, официально признанных в Китайской Народной Республике, и одна из 54 этнических групп во Вьетнаме.

По преобладающему цвету женской одежды отличают несколько этнорегиональных групп:
 белые (самоназв. хмонг дау; кит. бай мяо; вьет. мео чанг),
 чёрные (хмонг ду; хэй мяо; мео ден),
 красные (хмонг пе; хун мяо; мео до),
 синие (хмонг суа; цин мяо; мео сань),
 разноцветные (хмонг лен; хуа мяо; мео хоа),

Группы мяо различаются также по длине юбок: в длинных и коротких юбках и др.

Языки семьи мяо-яо взаимонепонимаемы, существует множество диалектов.

Мяо в Китае 

Районы проживания в Китае: провинции Гуйчжоу, Хунань, Юньнань, Гуанси, Сычуань, Хайнань, Хубэй, Гуандун. 48,1 % — в провинции Гуйчжоу，21,49 % — Хунань，11,67 % — Юньнань，2,4 % — Хубэй，1,65 % — Сычуань，1,35 % — Гуандун，0,69 % — Хайнань, а также 5,62 % — в Чунцине и 5,18 % — в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Культура местных мяо зачастую испытывает сильное влияние китайской культуры

Первоначально термин «мяо» употреблялся расширительно, для названия ряда не всегда родственных между собой народов Южного Китая. Начиная с конца 1-го тысячелетия н. э. он связывается преимущественно с предками современных мяо. Переселения мяо не прекращались как по Китаю, так и в страны Юго-Восточной Азии вплоть до начала XX века.

Предки современных мяо входили в состав племенного союза сань мяо, занимавшего территорию на востоке современной провинции Хунань и западе провинции Гуйчжоу. Ими было создано государство Чу, игравшее важную роль в истории южных районов Китая.

В начале XX века христианскими миссионерами предприняты попытки создать для языков мяо письменность. В 1956 для китайских мяо были разработаны три вида письменности для разных языков.

Основное традиционное занятие: террасное поливное, пашенное и мотыжное земледелие (рис, овощи, бобовые), на богаре — кукуруза, гречиха, конопля и др. Важную роль сохраняют скотоводство, птицеводство, лесоводство (рубка и сплав леса), охота, собирательство.

Традиционное жилище — наземное свайное или полусвайное (на склоне горы), преимущественно деревянное, крыша соломенная или черепичная. В двухэтажном жилище нижний этаж для скота, верхний — жилой.

Мужской костюм — прямозастёжная куртка и короткие штаны, женский — двубортная кофта и несшитая юбка, сильно различались по регионам, обычно богато украшенная вышивкой и батиком, с большим количеством серебряных украшений.

По уровню развития социально-экономических отношений мяо мало чем отличались от соседних китайцев. Деревня строилась по общинно-патронимическому принципу. Семья малая, моногамная, патриархальная, сохранялись пережитки кросскузенного брака. Глава патронимии одновременно выполнял функции жреца.

Традиционно была вера в добрых и злых духов, в каждом предмете имелся свой дух (куенг), высшим духом почитался дух грома. Существовал культ предков, постепенно стали распространяться даосизм и буддизм, начиная со второй половины XIX века работу вели католические миссии. У мяо своё летоисчисление. В Новый год, который приходится на период сентябрь-декабрь по лунному календарю и празднуется в течение двенадцати дней, совершается жертвоприношения в поле, дома, устраивается бой быков, лошадиные скачки, танцы с барабаном. Богато народное творчество.

Распространение мяо

По провинциям 
По данным переписи в 2000 году в Китае насчитывалось 8 940 116 мяо, следующим образом распределённых по провинциям:

В провинции Гуйчжоу мяо составили 12,2 % от общей численности населения (1990 г.: 11,38 %), в Хунани 3,04 % (2,57 %), в Юньнани 2,46 % (2,43 %), в Чунцине — 1,65 % и в Гуанси 1,06 % (1,01 %).

Уездный уровень 
Распространение мяо на уездном уровне. Приведены уезды, в которых живут 0,25 процента всех мяо. АР = автономный район; АО = автономный округ; АУ = автономный уезд.

Хмонги в Лаосе 

Хмонги играют существенную роль в жизни северного Лаоса, они как правило более зажиточны, хорошо организованы и готовы бороться за свои права.

Хмонги активно участвовали в национально-освободительном движении против французских колонизаторов, а потом в гражданской войне против Патет Лао при поддержке США. После поражения в гражданской войне многие хмонги бежали в Таиланд, а также в США и другие страны, и только после 1990 года стали частично возвращаться.

Немало хмонгов продолжает проживать в Лаосе, они занимают территорию выше 1000 метров в горах. Мяо трудолюбивы и ориентированы на коллективную деятельность, поэтому деревни мяо достаточно благополучны.

Мяо в США 
Значительное количество мяо получили разрешение на иммиграцию в США после Войны во Вьетнаме, в том числе беженцы через Таиланд. Первая группа мяо приехала в США в 1975, многие были причастны к армии генерала Ванг Пао. Сейчас община мяо США насчитывает около 270 тыс. человек, разбросанных по многим штатам. Американские хмонги — герои фильма Клинта Иствуда «Гран Торино» (2008), 18-й серии 8-го сезона американского сериала «Доктор Хаус» и 5-й серии 2-го сезона американского сериала «Анатомия страсти».

Депортация из Таиланда 
Порядка 4000 представителей народности мяо, по большей части сбежавшие из Лаоса после установления там социалистического режима в 1975 году, были насильственно депортированы в декабре 2009 года из Таиланда в Лаос, что вызывало озабоченность международного сообщества.

Примечания

Литература 
 Thai-Yunnan Project Newsletter (TYPN), Number 17, June 1992, Department of Anthropology, Australian National University. Material from that newsletter may be freely reproduced with due acknowledgement.
 W.R. Geddes. Migrants of the Mountains : The Cultural Ecology of the Blue Miao (Hmong Njua) of Thailand. Oxford. The Clarendon Press. 1976.
 Edkins, The Miau-tsi Tribes, (Foochow, 1870)
 Henry, Lingnam, (London, 1886)
 Bourne, Journey in Southwest China, (London, 1888)
 A. H. Keaw, Man: Past and Present, (Cambridge, 1900)
 Merritt, Tragic Mountains: The Hmong, the Americans, and the Secret Wars for Laos, 1942—1992, (Indiana, 1999)
 Jonathan Boyes. Tiger men and tofu dolls. Tribal spirits in Northen Thailand. Chang Mai, 1997.

Ссылки 

 Мяо. Энциклопедия «Народы и Религии Мира»

Народы Китая
Народы Лаоса
Народы Мьянмы
Народы Вьетнама
Народы Таиланда
Народы мяо-яо